Zawody biegowe na dystansie dwudziestu kilometrów stylem klasycznym dla mężczyzn niewidomych odbyły się 10 marca o godz. 11:00 w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014